Achilles – variante del nome proprio Achille
 17pdr SP Achilles – variante britannica del carro armato americano M10 Wolverine
 Achilles – gruppo musicale hardcore statunitense
 588 Achilles – asteroide troiano
 Achilles '29 – società calcistica olandese

Pagine correlate 
 HMS Achilles

Altri progetti